KHO Merchtem-Brussegem was een Belgische voetbalclub uit Merchtem. De club was bij de KBVB aangesloten met stamnummer 2242 en speelde verschillende decennia in de lagere nationale reeksen. In 2000 hield de club echter op te bestaan wegens financiële redenen, maar werd als FC Merchtem 2000 heropgericht met een nieuw stamnummer.

Geschiedenis
De club ontstond in de jaren 30 en sloot aan bij de Belgische voetbalbond. Als Hoger Op Merchtem kreeg men stamnummer 2242 toegekend. De club speelde lang tijd in de provinciale reeksen. Op het eind van de jaren 50 zou Merchtem voor het eerst de nationale reeksen bereiken. De club had ondertussen de koninklijke titel gekregen en heette KHO Merchtem.

In 1959 verscheen KHO Merchtem zo voor het eerst in Vierde Klasse, maar na een paar seizoenen verdween de club weer in de provinciale reeksen. In 1969 kon Merchtem opnieuw opklimmen naar Vierde Klasse. In 1972 zakte men nog even terug, maar de club kon na een seizoen terugkomen en slaagde er na twee seizoenen Vierde Klasse zelfs in reekswinnaar te worden. Voor het eerst promoveerde men zo naar Derde Klasse. Dit verblijf in Derde Klasse duurde vier jaar, daarna zakte men terug.

In 1981 speelde Merchtem opnieuw kampioen in Vierde Klasse. De club werd echter veroordeeld voor omkoping. In plaats van opnieuw te promoveren, werd men bestraft met een degradatie naar provinciale. Merchtem zou echter na een jaar de terugkeer naar Bevordering reeds afdwingen, en speelde ook daar meteen weer kampioen. Met twee jaar uitstel trad vanaf 1983 de club zo toch opnieuw aan in Derde Klasse. Ditmaal duurde het verblijf er vijf jaar, eer men weer zakte.

In 1991 eindigde Merchtem voorlaatste in zijn reeks, en degradeerde zo opnieuw naar Eerste Provinciale. Opnieuw kon men na een jaar terugkeren. De club nam door een fusie vanaf 1994 de naam van deelgemeente Brussegem op en ging KHO Merchtem-Brussegem heten. In 1995 won men nog eens zijn reeks in Vierde Klasse en kon men weer promoveren naar Derde Klasse. Ditmaal bleef het verblijf er tot één seizoen beperkt. De club was in vrije val. In 1996 degradeerde men uit Derde Klasse, in 1997 zakte men zelfs weg uit Vierde Klasse en in 1998 kon men ook in Eerste Provinciale zich niet handhaven. KHO Merchtem-Brussegem maakte nog twee seizoenen door in Tweede Provinciale, maar hield het in 2000 om financiële redenen voor bekeken. De club en het stamnummer 2242 werden definitief geschrapt.

De club werd echter dat jaar reeds heropgericht als FC Merchtem 2000. Men moest echter als nieuwe club aansluiten bij de Belgische Voetbalbond. FC Merchtem 2000 kreeg zo stamnummer 9361 toegekend, en ging van start in de laatste provinciale afdeling.

Resultaten

Bekende ex-spelers 
 Louis Van Gucht
Joseph De Pauw
Tim Reigel
 Gilles De Bilde
 Leo Van Der Elst
 Michel Sablon
 Eiður Guðjohnsen

Zie ook
 FC Merchtem 2000

Merchtem
Sport in Merchtem
Sportvereniging in Vlaams-Brabant